Charles Lieber ist der Name folgender Personen:

* Charles M. Lieber (* 1959), US-amerikanischer Chemiker und Physiker
 Charles S. Lieber (1931–2009), belgischer Ernährungswissenschaftler